De Rally van Griekenland 1988, formeel 35th Acropolis Rally, was de 35e editie van de rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1988. Het was de 179e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Athene.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grie
Rally van Griekenland